(1909-1900), poète britannique,
 Arthur Rook (1921-1989), cavalier britannique, 
  (1862-1915), écrivain et journaliste britannique, 
 Edward Francis Rook (1870-1960), peintre américain, 
  (1971-), peintre britannique, 
  (1931–1991), journaliste britannique,
  (1943-2019),  joueur de basket-ball américain,
  (1961-), journaliste américaine.
 
Patronyme anglais